Евангелистско-аугсбургское кладбище () — лютеранское кладбище в столице Польши — г. Варшава. Расположено в западной части города в районе Воля на ул. Млынарская.

Место упокоения многих известных деятелей культуры и науки Польши.

История 
Исторически здесь хоронили протестантов, последователей аугсбургское исповедания.

Кладбище было освящено 2 мая 1792 года. Построено по проекту известного архитектора саксонской эпохи Шимона Богумила Цуга. С момента открытия на кладбище похоронены более 100 000 человек. Массовые загоронения производились в 1794 году во время восстания Костюшко и во время Второй мировой войны, причём на территории кладбища в 1944 году происходили ожесточённые бои варшавян с немецкими оккупантами, в результате чего часть кладбища серьёзно пострадала.

Сейчас многие надгробия разрушены или находятся в плохом состоянии. Создан общественный комитет по восстановлению кладбища, собирающий средства на возвращение былой славы и красы лютеранскому кладбищу Варшавы.

Литература 
 Karol Mórawski: Warszawskie cmentarze. Przewodnik historyczny. Warszawa: PTTK «Kraj», 1991. ISBN 83-7005-333-5.

Ссылки 
 Cmentarz ewangelicko-augsburski w Warszawie
 Фотографии кладбища

Кладбища по алфавиту
Варшава
Кладбища Варшавы
Появились в 1792 году